Jean Grenier peut désigner :
 Jean Grenier (1898-1971), écrivain et philosophe français ;
 Jean Grenier (1753-1841), magistrat et homme politique français des XVIII et s.